

Лейк-Томагок — місто, штат Вісконсин
 Лейк-Томагок — переписна місцевість, штат Огайо
 Лейк-Томагок — переписна місцевість, штат Вісконсин